Le district de Hekou (河口) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le xian autonome yao de Hekou (河口) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine.

Homonymie de toponyme